The Crown – albergo britannico situato ad Amersham, nel Buckinghamshire.
 The Crown – gruppo musicale death metal svedese.
 The Crown – album del gruppo musicale Gary Byrd & The G.B. Experience del 1983.
 The Crown – serie televisiva anglo-americana del 2016.

Pagine correlate 
 Crown